Иба́рра (, ) — баскская фамилия и топоним ().

Носители фамилии 
 Ибарра, Анибаль (род. 1958) — аргентинский юрист и политик.
 Ибарра, Джозеф (род. 1954) — американский продюсер и геймдизайнер.
 Ибарра, Иоахим (1726—1785) — испанский книгопечатник.
 Ибарра, Исидоро (род. 1992) — аргентинский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 2016 года.
 Ибарра, Луис (род. 1953) — панамский боксёр, чемпион мира по версии WBA.
 Ибарра, Мануэль (род. 1977) — чилийский футболист.
 Ибарра, Мигель (род. 1990) — американский футболист.
 Ибарра, Педро (род. 1985) — аргентинский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 2016 года.
 Ибарра, Ренато (род. 1991) — эквадорский футболист.
 Ибарра, Ромарио (род. 1994) — эквадорский футболист.
 Ибарра, Серхио (род. 1973) — аргентинский и перуанский футболист.
 Ибарра, Уго (род. 1974) — аргентинский футболист.
 Ибарра, Элиза (род. 1997) — американская порноактриса.
 Ибарра, Эрендира (род. 1985) — мексиканская актриса кино и телевидения.
Составные фамилии
 Веласко Ибарра, Хосе Мария (1893—1979) — политик, пятикратный президент Эквадора.
 Родригес Ибарра, Хуан Карлос (род. 1948) — испанский политик-социалист.
 Хиль Ибарра, Энрике (род. 1954) — аргентинский журналист, писатель и поэт.

Топонимы 
 Ибарра — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа.
  — кантон в Эквадоре, провинция Имбабура.
 Ибарра — город в Эквадоре, административный центр кантона Ибарра.